Зелениково може да се отнася за:

 Зелениково, село в област Кърджали, България;
 Зелениково, село в област Пловдив, България;
 Зелениково, село в община Зелениково, Република Македония;
 Зелениково, община в Република Македония.